Moustier  o Mostièr, municipi francès al departament d'Òlt i Garona i a la regió de l'Aquitània 
 Moustier-sur-Sambre
 Moustier-en-Fagne, municipi francès a la regió de Nord – Pas de Calais, al departament de Nord 
 Moustier-Ventadour, municipi francès al departament de Corresa i a la regió del Llemosí 
 Le Moustier, cova al municipi occità de Saint-Léon-sur-Vézère, al Perigord, dins el departament de Dordonya (Aquitània)
 Marius Moustier (Fuvèu, Occitània, 1852 - Fuvèu, 1886), agent comercial i explorador occità